Kinnear peut signifier :

Patronyme 

 Andrew Kinnear (vers 1750-1817), homme politique canadien ;
 Dominic Kinnear (1967-), footballeur américain ;
 Greg Kinnear (1963-), acteur et scénariste américain ;
 Judith Kinnear (née en 1939), généticienne australienne ;
 Kent Kinnear (1966-), joueur de tennis américain ;
 Norman Boyd Kinnear (1882-1957) ornithologue écossais ;
 Roy Kinnear (1934-1988), acteur anglais ;
 Rory Kinnear (1978-), acteur et dramaturge anglais ;
 Wally Kinnear (1880-1974), rameur britannique.

Homonymie de patronyme